Брендан Белл (; род. , Оттава, Онтарио) — канадский хоккеист, защитник.

Биография 
Родился 31 марта 1983 года в городе Оттава.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 3 раунде под общим 65 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс». 27 февраля 2007 года обменян в «Финикс Койотис». В сезоне 2010—2011 сыграл одну встречу в КХЛ за омский «Авангард».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1999-00  Ottawa 67's                 OHL    48    1   32   33   34   5   0   1   1   4
2000-01  Ottawa 67's                 OHL    68    7   32   39   59  20   1  11  12  22
2001-02  Ottawa 67's                 OHL    67   10   36   46   56  13   2   5   7  25
2002-03  Ottawa 67's                 OHL    55   14   39   53   46  23   8  19  27  25
2003-04  St. John's Maple Leafs      AHL    74    7   18   25   72  --  --  --  --  --
2004-05  St. John's Maple Leafs      AHL    75    6   25   31   57   5   0   1   1   2
2005-06  Toronto Marlies             AHL    70    6   37   43   99   5   0   4   4  10
2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    31    1    4    5   19  --  --  --  --  --
2006-07  Phoenix Coyotes             NHL    14    0    2    2    8  --  --  --  --  --
2007-08  Phoenix Coyotes             NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2007-08  San Antonio Rampage         AHL    69    7   24   31   80   7   2   5   7  10
2008-09  Binghamton Senators         AHL    15    6    9   15   12  --  --  --  --  --
2008-09  Ottawa Senators             NHL    53    6   15   21   24  --  --  --  --  --
2009-10  Peoria Rivermen             AHL    22    4   13   17   26  --  --  --  --  --
2009-10  Syracuse Crunch             AHL    49   10   24   34   30  --  --  --  --  --
2010-11  Avangard Omsk Region        KHL     1    0    2    2    0  --  --  --  --  --
2010-11  Biel                        NLA    29    2    9   11   14   6   0   4   4  10
2011-12  New York Rangers            NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2011-12  Connecticut Whale           AHL    65    7   26   33   68   5   0   1   1   4
2012-13  Frölunda                    SHL    21    1    9   10    8   6   0   1   1   6
2013-14  Biel                        NLA    42    4   13   17   26   5   0   0   0   6
2014-15  Norfolk Admirals            AHL    47    1   22   23   20  --  --  --  --  --
2014-15  Chicago Wolves              AHL    17    1    9   10    6   5   0   2   2   2
2015-16  Bolzano                     EBEL   12    3    5    8    8   1   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        102    7   21   28   51  --  --  --  --  --

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Биль»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Больцано»